Ма Дон Сок (; род. 1 марта 1971 года, Сеул) — южнокорейский актёр. Благодаря второстепенной роли в фильме «Поезд в Пусан» Дон Сок стал обладателем премии KOFRA Film Awards. В 2018 году он был признан "актёром года" согласно опросу Gallup Korea's Film Actor of the Year.

Биография

Ранние годы 
Ма родился 1 марта 1971 года. Его семья эмигрировала в Соединенные Штаты Америки, где актёр получил американское гражданство. Актёр жил в штате Огайо и учился в Columbus State Community College. Затем он вернулся в Южную Корею.

Актёрская карьера 
Дон Сок прославился второстепенными ролями в фильмах «Нечестная сделка» (2010),
«Сосед» (2012) и «Безымянный гангстер» (2012). Он также сыграл главные роли в фильмах «Секс-игрушка» (2013), «Убийца» (2014) и «Один за другим» (2014).

В 2013 году он получил приз «Бьющий сердца» («Scene Stealer Prize») на 17-м . В 2017 году актёр удостоился премии Корейской Ассоциации кинокритиков KOFRA Film Awards за роль второго плана в фильме «Поезд в Пусан» (2016).

Фильмография

Роли в кино

Примечания 

Киноактёры США
Лауреаты премии «Пэксан» за лучшую мужскую роль второго плана (кинематограф)
Актёры Республики Корея
Актёры XXI века